Посадник:
 Посадник — глава города, «посаженый» (назначенный) князем или выбранный вечем.
 «Посадник» — парусно-винтовой корвет 10-пушечного ранга Русского флота типа «Боярин».
 «Посадник» — минный крейсер типа «Казарский».